Münchshöfen ist der Ortsname von

 Münchshöfen (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Münchshöfen (Oberschneiding), Ortsteil der Gemeinde Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Münchshöfener Kultur